Фієр (алб. Fier або Fieri) — багатозначний термін.

 Фієр — місто у центральній частині Албанії.
 Фієр (область) — область на південному заході Албанії.
 Фієр (округ) — один з 36 округів Албанії, розташований на південному заході країни.